Medard Czauderna (-1933), urzędnik
 Piotr Czauderna (1962-), lekarz
 Roman Czauderna (-1937), urzędnik